Plusieurs membres de la Maison de Montfort-l'Amaury se prénommèrent Guy :
 Guy de Montfort († 1228), seigneur de Castres, frère de Simon IV de Montfort, chef de la croisade des Albigeois
 Guy de Montfort († 1220), comte de Bigorre, fils de Simon IV de Montfort
 Guy de Montfort (1244 † 1288), fils de Simon V de Montfort, comte de Nola, marié à Margherita Aldobrandeschi, mort à Messine
 Guy de Montfort († 1357), évêque de Saint-Brieuc appartient à la maison des seigneurs de Montfort-sur-Meu en Bretagne

Guy